El término jet lag o Jet Lag puede referirse:

 al jet lag, también conocido como descompensación horaria, disritmia circadiana o síndrome de los husos horarios;
 a Jet Lag (banda), un grupo musical español de la ciudad de Madrid, que se caracteriza por tocar pop rock y power pop;
 a Jet lag (álbum), quinto álbum de estudio de la banda italiana de rock progresivo Premiata Forneria Marconi; y
 a Jet Lag (canción), el primer sencillo oficial (y segundo en general) del cuarto álbum de estudio, Get Your Heart On!, de Simple Plan.